Passerelle is een synoniem voor voetgangersbrug.

Individuele passerelles
 Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Passerelle Simone-de-Beauvoir, Passerelle des Arts en Passerelle Debilly, voetgangersbruggen over de Seine in Parijs
 Passerelle La Belle Liégeoise, voetgangers- en fietsbrug over de Maas in Luik
 Passerelle Eiffel, voormalige spoorbrug in Bordeaux, sinds ongeveer 2008 in gebruik als voetgangersbrug
 Passerelle des deux Rives (Passerelle Mimram), voetgangersbrug over de Rijn tussen Kehl en Straatsburg

 Passerelle (Luxemburg), ook bekend als Luxemburg viaduct, een viaduct in de stad Luxemburg

 voormalige passerelles
 Passerelle Damiette en Passerelle de Constantine, zie Pont de Sully

Voetgangersbrug